Карло Маннеллі (1640—1697) — італійський скрипаль і композитор.
 Луїджі Маннеллі (1939—2017) — італійський ватерполіст, чемпіон літніх Олімпійських ігор-1960, учасник Олімпіади-1956.
 Массімо Маннеллі (* 1956) — італійський гольфіст.
 Мауріціо Маннеллі  (1930—2014) — італійський ватерполіст, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор-1952.
 П'єтро Маннеллі (1896—1972) — італійський військовий діяч, генерал-майор італійської армії, бригадефюрер СС і генерал-майор військ СС.
 Ріккардо Маннеллі (* 1955) — італійський художник та дизайнер.
 Франческо Маннеллі (1595—1667) — італійський композитор.

 Соверія-Маннеллі — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Катандзаро.
 Вежа Маннеллі в Флоренції.
італійські прізвища